
Molekulska formula -{C3H8O}- se može odnositi na:
 Izopropil alkohol
 Metoksietan
 Propan-1-ol